О конфликте 1860-х см. франко-мексиканская война

Кондитерская война (, также «Первая французская интервенция в Мексику») — вторжение в Мексику французских войск в 1838 году.

В 1838 году французский кондитер Ремонтель, утверждавший, что его магазин в Мехико был разрушен во время смуты в 1828 году мексиканскими офицерами-мародёрами, обратился за защитой к королю Франции Луи-Филиппу. Поддерживая своего гражданина, Франция потребовала 600 тысяч песо в возмещение морального ущерба. Эта сумма была чрезвычайно высокой по сравнению с дневным заработком среднего рабочего, который был около одного песо. В дополнение к этой сумме Мексика объявила дефолт по французским кредитам на миллионы долларов.

Франция потребовала вернуть долги. После того как платёж не поступил, король послал флот под командованием Шарля Бодена для блокады всех мексиканских портов от Юкатана до Рио-Гранде, бомбардировки мексиканской крепости , захвата порта Веракрус. Практически весь мексиканский флот был захвачен в Веракрусе к декабрю 1838 года. Мексика объявила Франции войну.

Отрезанные от торговых путей мексиканцы провозили импорт в Корпус-Кристи в Техасе, а затем в Мексику. Вследствие этого Франция блокировала техасские порты, а батальон Республики Техас приступил к патрулированию залива Корпус-Кристи, чтобы воспрепятствовать деятельности мексиканских контрабандистов. Соединённые Штаты направили на помощь французам шхуну Вудбери. После переговоров с техасцами Франция обещала не вторгаться на территорию или акваторию Техасской республики.

При дипломатическом вмешательстве Великобритании президент Бустаманте в конце концов согласился заплатить долг, и 9 марта 1839 года французы отозвали свои силы.

Участие генерала Санта-Анны 
Мексиканское правительство вверило Антонио Лопесу де Санта-Анна командование над армией и приказало ему защитить нацию любым способом. В стычке с французским арьергардом у Веракруса Санта-Анна был ранен картечным выстрелом в руку и ногу. Его лодыжка оказалась перебитой, и часть ноги пришлось отнять. Он похоронил ампутированную конечность с полными военными почестями. Этот факт упомянул Габриэль Гарсиа Маркес в своей Нобелевской лекции.

Примечания

Литература 
 Nofi A. A. The Alamo and the Texas War for Independence — Da Capo Press — ISBN 0-306-80563-4
 Warner M. S. Consise Encyclopedia of Mexico — Fitzroy Dearborn.

 

Войны Франции
Войны Мексики
Войны XIX века
1838 год во Франции
1839 год во Франции
1838 год в Мексике
1839 год в Мексике
Войны 1838 года
Войны 1839 года